Carril ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo del Carril (1911–1989), argentinischer Tangosänger, Filmschauspieler und -regisseur

 Manuel Martínez Carril († 2014), uruguayischer Filmkritiker

Carril ist der Name folgender Orte:

 El Carril (Salta), Ort in der Provinz Salta, Argentinien
 El Carril (León), Ort in der Provinz León, Spanien
 El Carril (Dominikanische Republik), Ort in der Dominikanischen Republik
 Del Carril (Argentinien), Ort in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 Santiago de Carril, Ort in der Provinz Pontevedra, Spanien

Carril bezeichnet:

 Ferro Carril Oeste, einen argentinischen Sportverein aus Buenos Aires
 EC Ferro Carril, einen brasilianischen Fußballverein aus Uruguaiana